Дре́вние киты́, или археоце́ты , — парафилетическая группа млекопитающих из инфраотряда китообразных, от которых в дальнейшем произошли современные китообразные.

Эволюция 

Ранее считалось, что древние киты произошли от мезонихидов. Эта гипотеза основывалась на изучении зубных особенностей ископаемых остатков. Однако недавние исследования в молекулярной генетике и незубной морфологии показывают, что наиболее вероятно происхождение первых китов от парнокопытных, например семейства бегемотовых, которое в настоящее время включает гиппопотамов, или же от индохиусов из семейства раоэллид.

Предки древних китов, вероятно, выделились из парнокопытных в позднем меловом периоде или раннем палеоцене. Большинство древних китов имело задние конечности в отличие от современных представителей инфраотряда китообразных. Самый первый археоцет, вероятно, был полностью наземным существом. В эоцене археоцеты постепенно начали вести более водный образ жизни. Первыми археоцетами, жившими только в воде, были протоцетиды.

Позднее, в позднем эоцене от базилозавра произошли современные киты. Археоцеты сумели выжить в олигоцене, однако исчезло большое количество родов (эоцен-олигоценовое вымирание). Последний археоцет, который вымер в олигоцене, вероятно, принадлежал к базилозаврам. Возможно, вымирание древних китов связано с изменением климата в миоцене, когда океан постепенно становился более и более холодным.

Систематика

Классификация 
В группу включают 5 вымерших семейств:

 Семейство 
 Род  (или в Ambulocetidae)
 Род 
 Род 
 Род 
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Семейство 
  Род 
 Подсемейство Andrewsiphiinae
 Род 
 Род 
 Подсемейство Remingtonocetinae
 Род Attockicetus
 Род Dalanistes
 Род Remingtonocetus
 Семейство 
 Род Eocetus
 Род Georgiacetus
 Род 
 Род 
 Род Peregocetus
 Род 
 Род 
 другие 16 родов
 Семейство 
 14 родов

См. также 
 Вади-аль-Хитан — крупнейшие находки ископаемых остатков древних китов, начиная с 1902 года
 Xenorophidae
 Мелвиллов левиафан

Примечания

Литература

Ссылки 
 Archaeoceti
 Археоцеты 

Вымершие китообразные
†
†